Алексей Геннадьевич Кобилев (Родился 26 августа 1959 г. в г. Новочеркасске Ростовской области) — заслуженный экономист РФ, государственный, общественный, политический деятель, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по контролю и Регламенту, доктор экономических наук, профессор.

Биография 
Образование высшее, в 1981 год окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «инженер-геолог». В 1995 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Социальная работа». Доктор экономических наук, профессор.

В 1995 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в Волгоградском государственном университете на тему «Муниципальная собственность: формирование, функции, управление», в 1999 г. — докторскую диссертацию на тему «Закономерности жизнедеятельности города в переходной экономике: Опыт, проблемы, пути совершенствования».

Трудовую деятельность начал в 1981 году мл. научным сотрудником научно-исследовательского института кафедры Общей исторической геологии, минералогии и петрографии Новочеркасского политехнического института.

С 1984 по 1985 год — секретарь комитета ВЛКСМ горного факультета Новочеркасского политехнического института.

С 1985 по 1988 год — II секретарь Первомайского РК ВЛКСМ города Новочеркасска.

С 1988 по 1989 год — I секретарь ГК ВЛКСМ города Новочеркасска.

С 1989 по 1990 год — научный сотрудник научного исследовательского института горного геологического факультета «Прогнозирование, состояние и рациональное использование и охрана недр» Новочеркасского политехнического института.

В 1990 году — заместитель директора фирмы «Планета» при штабе ЦК ВЛКСМ.

В 1990—1993 гг. — депутат Совета народных депутатов Ростовской области, с 1990 по 1992 гг. также возглавлял Ассоциацию молодёжных предприятий г. Новочеркасска.

В 1990—2001 гг. — депутат Совета народных депутатов и городской думы г. Новочеркасска.

С 1992 по 2001 год совмещал депутатские полномочия с работой в исполнительной власти города — был заместителем главы администрации, председателем комитета по управлению имуществом.

С 1997 по 2001г Президент ТПП г. Новочеркасска

В 2001—2015 гг. — вице-президент, в 2015—2016 гг. — первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области.

С 2002 по 2006 год и с 2007 по 2016 год по совместительству занимал должность заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление и экономическая теория» Новочеркасского политехнического института.

С 2016 г по настоящее время — профессор Высшей школы бизнеса Южного Федерального Университета.

В сентябре 2016 года Кобилев Алексей Геннадьевич был избран Депутатом Государственной Думы седьмого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (региональная группа № 25 — Республика Калмыкия, Ставропольский край, Астраханская область, Ростовская область). Член фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту.

Законотворческая деятельность 
Инициировал в соавторстве с другими депутатами Государственной Думы 642 законопроектов, 155 из которых были приняты.

Знаковой инициативой законотворчества Кобилева Рособнадзор считает введение бессрочной аккредитации вузов. Аккредитация высших учебных заведений в России станет бессрочной с 1 марта 2022 года.

А. Г. Кобилев также возглавил Организационный комитет Всероссийского конгресса «Светлое будущее», основной целью которого является выявление и поддержка талантливых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также совершенствование законодательных механизмов социальной адаптации, профессиональной ориентации и постинтернатной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

27 ноября 2019 года на Общем собрании Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО) А. Г. Кобилев был избран председателем Комитета ОКМО по муниципально-аетчастному партнерству. Задачи спе­ци­аль­ного ко­митета по му­ници­паль­но-час­тно­му пар­тнерс­тву — он изу­чает ка­кие ра­боты про­води­лись в рам­ках сог­ла­шений, ка­кова бы­ла их эф­фектив­ность, а в ито­ге раз­ра­батывает ор­га­низа­ци­он­ные и за­коно­датель­ные пред­ло­жения

А. Г. Кобилев участвовал в межпарламентском сотрудничестве. Являлся членом Депутации Государственной Думы в постоянной делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). В ходе регулярных заседаний поднимает вопросы расширения международного сотрудничества путем внедрения социально-экономических, культурно-просветительских и других проектов.

А. Г. Кобилев создал и руководил деловой консультативной группой ПАЧЭС — которая является международной площадкой, объединяющей прагматических представителей политических кругов, и занимающихся обсуждением конкретных вопросов предпринимательской деятельности и актуальных экономических проблем в причерноморском регионе.

Научная и преподавательская деятельность 
Профессор Южного федерального университета, заместитель Председателя Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. Заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное управление и экономическая теория» Южно-Российского государственного технического университета. На конец 2018 года являлся научным руководителем двенадцати соискателей на степень кандидата наук, защитивших кандидатские диссертации. Автор 7 учебников, 9 монографий, более 100 научных и методических работ в сфере экономики.

Награды и звания 
 Звание «Заслуженный экономист Российской Федерации», 2010 год
 Медаль «За доблестный труд на благо Донского края», 2014 год.
 Медаль «За вклад в подготовку празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне», 2014 год.
 Медаль им. Авдея Ильича Гозулова.
 Диплом ТПП Российской Федерации, 2002 год.
 Почетный знак ТПП РФ «За вклад в развитие экономики и предпринимательства Ростовской области».
 Благодарность Председателя Государственной Думы РФ "За вклад в развитие законодательства и парламентаризма в РФ, 2019 год.
 Медаль «За вклад в развитие местного самоуправления», 2020 год.
 Согласно Указу Президента РФ В. В. Путина, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за вклад в развитие парламентаризма, активную законодательную деятельность и многолетнюю добросовестную работу, 2021 год.

Примечания 

Выпускники Южно-Российского политехнического университета
Выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Депутаты Городской думы Новочеркасска
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Члены «Единой России»
Депутаты Новочеркасского городского совета
Депутаты Ростовского областного совета
Заслуженные экономисты Российской Федерации
Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях